Штёртебекер

 Штёртебекер, Клаус — пират
 Штёртебекер (фильм, 1919) — немое кино
 Штёртебекер (фильм, 2006) — фильм режиссёра Александра Мигеля

Судна 
 Штёртебекер (судно, 1917) — германское военное судно 
 Штёртебекер (судно, 1937) — германское лоцманское судно 
 Штёртебекер (судно, 1969) — голландское пассажирское судно